Stella – imię żeńskie
 Stella – osiedle w Chrzanowie
 Stella – polski, dwuosobowy motorower
 Stella – album szwajcarskiego zespołu Yello
 Stella – rodzaj z gromady trylobitów
 Stella – bakterie przyjmujące kształt gwiazdy
 Stella – serial komediowy
 Stella – dramat Johanna Wolfganga Goethego
 Stella – film z 1943
 Stella – film z 1950
 Stella – film z 1955
 Stella – film z 1983
 Stella – film z 1990
 Stella – film z 2008
 Stella – utwór In Extremo
 Stella – nazwa amerykańskiej złotej monety próbnej o nominale czterech dolarów

Kluby sportowe:
 Stella Gniezno
 Stella Luboń

Miejscowości w USA:
 Stella – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Newton
 Stella – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Richardson
 Stella – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oneida
Gminy w USA:
 Stella (ang. Stella Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oneida

Miejscowości we Włoszech:
 Stella – miejscowość i gmina w regionie Liguria, w prowincji Savona
 Stella Cilento – miejscowość i gmina w regionie Kampania, w prowincji Salerno
 Palazzolo dello Stella – miejscowość i gmina w regionie Friuli-Wenecja Julijska, w prowincji Udine

Miejscowości w Portoryko:
 Stella miejscowość w gminie Rincón

Inne:
 Stella Artois – marka belgijskiego piwa
 Stella octangula – podstawowy wielościan gwiaździsty
 Stella by Starlight – standard jazzowy
 Subaru Stella – japoński samochód produkowany przez Subaru
 Jak Stella zdobyła miłość – film z 1998

Zobacz też 

 Stella Maris
 Stela